Serie A 1947/1948 – 46. edycja najwyższej w hierarchii klasy mistrzostw Włoch w piłce nożnej, organizowanych przez Lega Nazionale, które odbyły się od 14 września 1947 do 4 lipca 1948. Mistrzem został , zdobywając swój piąty tytuł (czwarty z rzędu).

Organizacja 
Liczba uczestników została zwiększona z 20 do 21 drużyn. ,  i  awansowali z Serie B. Rozgrywki składały się z meczów, które odbyły się systemem kołowym u siebie i na wyjeździe, w sumie 40 rund: 2 punkty przyznano za zwycięstwo i po jednym punkcie w przypadku remisu, z możliwą dogrywką, rozstrzygać sytuacje ex aequo w końcowej klasyfikacji. Zwycięzca rozgrywek ligowych otrzymywał tytuł mistrza Włoch. Trzy ostatnie drużyny spadało do Serie B.

Drużyny

Tabela 

 zostało zdegradowane do Serie B za korupcję przez Włoską Federacje Piłkarską.

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Skład mistrzów

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki meczów i tabele w bazie RSSSF 
 Almanacco Illustrato del Calcio – La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, Settembre 2005 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
1947 w piłce nożnej
1948 w piłce nożnej
1947 we Włoszech
1948 we Włoszech